Thieme peut faire référence à :

En Allemagne

 Carl Von Thieme (1844-1924) est un banquier allemand.

Ulrich Thieme (1865-1922), est un historien de l'art allemand.
Paul Thieme (1905-2001) est un indologue et linguiste.
Karl Alfred Thieme (1914-2004) est un Oberstleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alexander Thieme (1954-2016) est un athlète allemand de l'ex-Allemagne de l'Est.
Jana Thieme (1970- ) est une rameuse d'aviron allemande.
André Thieme (1975- ) est un cavalier d'obstacles allemand.
Friederike Thieme (1987- ) est une joueuse de l'équipe allemande de Volley-ball.

En France 
 Fabien Thiémé (1952-2019) est un homme politique Français.

Aux Pays-Bas 

 Anthony Thieme (1888-1954) est un artiste peintre et graveur.

 Marianne Thieme (1972- ) est une femme politique.

Homonyme 

Dominic Thiem (1993- ) est un joueur de tennis Autrichien.

Références 

Homonymie de patronyme